Brad Purdie (né le  à Dollard-des-Ormeaux, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
À la suite de ses études universitaires, où il jouait avec les Black Bears de l'Université du Maine, Purdie commença sa carrière professionnelle en jouant quelques parties lors de la saison 1995-96. Il joua majoritairement dans la Ligue internationale de hockey avant d'aller jouer une saison en Autriche pour ensuite rejoindre les rangs de la DEL en Allemagne.

Statistiques 

|1992-1993 ||Black Bears de l'Université du Maine ||NCAA ||20 ||3 ||7 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Black Bears de l'Université du Maine ||NCAA ||36 ||6 ||8 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Black Bears de l'Université du Maine ||NCAA ||44 ||29 ||19 ||48 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Black Bears de l'Université du Maine ||NCAA ||39 ||17 ||20 ||37 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996||Bombers de Dayton ||ECHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996||Aces de Cornwall ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||11 ||9 ||4 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997||Wolves de Chicago ||LIH ||61 ||14 ||22 ||36 ||28 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||81 ||29 ||43 ||72 ||73 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1998-1999 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||80 ||27 ||41 ||68 ||45 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| rowspan="2"|1999-2000 ||Équipe Nationale Canadienne ||Intl. ||4 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|EC Villacher SV ||Intl. ||33 ||32 ||50 ||82 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000||EC Villacher SV ||EBEL ||33 ||32 ||50 ||82 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Penguins de Krefeld ||DEL ||58 ||25 ||39 ||64 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Penguins de Krefeld ||DEL ||60 ||32 ||43 ||75 ||54 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2002-2003 ||Penguins de Krefeld ||DEL ||52 ||11 ||41 ||52 ||42 ||14 ||12 ||11 ||23 ||18
|-
|2003-2004 ||Freezers de Hamburg ||DEL ||52 ||19 ||33 ||52 ||52 ||11 ||4 ||8 ||12 ||10
|-
|2004-2005 ||Freezers de Hamburg ||DEL ||52 ||14 ||19 ||33 ||50 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 ||Roosters de Iserlohn ||DEL ||39 ||9 ||24 ||33 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Roosters de Iserlohn ||DEL ||41 ||19 ||18 ||37 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||46 ||16 ||37 ||53 ||68 ||11 ||0 ||8 ||8 ||16
|-
|2008-2009 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||54 ||21 ||42 ||63 ||82 ||10 ||3 ||7 ||10 ||26
|-
|2009-2010 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||51 ||23 ||33 ||56 ||74 ||18 ||11 ||11 ||22 ||32
|-
|2010-2011 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||47 ||18 ||22 ||40 ||57 ||5 ||2 ||0 ||2 ||8
|-
| rowspan="2"|2011-2012 ||rowspan="2"| Prairie Thunder de South East ||||- ||- ||- || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
||Coupe Allan ||- ||- ||- || - ||- ||4 ||2 ||6 ||8 ||0

Statistiques de roller-hockey

Notes et références  

Naissance en septembre 1972
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du EHC Liwest Linz
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Dollard-des-Ormeaux